Emilio Álvarez puede referirse a:

Emilio Álvarez (1833-1900), dramaturgo español;
Emilio Álvarez Díaz (1879-1952), pintor hispano-argentino;
Emilio Álvarez Icaza (1965-), sociólogo mexicano;
Emilio Aragón Álvarez (1959-), actor, humorista y empresario español;
Emilio Benfele Álvarez (1972-), tenista español;
Emilio Tuñón Álvarez (1959-), arquitecto español;
Emilio Walter Álvarez (1939-), futbolista uruguayo.